Lingshan bezeichnet:

 Lingshan (灵山县), Kreis der Stadt Qinzhou des Autonomen Gebietes Guangxi in der Volksrepublik China
 Lingshan (Jimo) (灵山镇), Großgemeinde der Stadt Jimo in der chinesischen Provinz Shandong
 Lingshan (Luoshan) (灵山镇), Großgemeinde im Kreis Luoshan in der chinesischen Provinz Henan
 Lingshan (Meilan) (灵山镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Meilan in der chinesischen Provinz Hainan
 Lingshan (Quyang) (灵山镇), Großgemeinde im Kreis Quyang in der chinesischen Provinz Hebei
 Lingshan (Rong) (灵山镇), Großgemeinde im Kreis Rong im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Lingshan (Pingchang) (灵山乡), Gemeinde im Kreis Pingchang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Lingshan (Wangkui) (灵山满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu im Kreis Wangkui in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Lingshan (Lishan) (灵山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lishan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Lingshan (Qi) (灵山街道), Straßenviertel im Kreis Qi in der chinesischen Provinz Henan
 Lingshan Dao, chinesische Insel